France AEROTECH è la rete nazionale francese per le università aeronautiche e spaziali (nome grandes écoles in francese).

È stato creato nel 2011 da Arts et Métiers ParisTech, École centrale de Nantes, École centrale de Lyon, École nationale de l'aviation civile e École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématiques et mécanique de Bordeaux.

Gli obiettivi della France AEROTECH sono quelli di fornire corsi di francese all'estero, lo sviluppo di progetti di ricerca internazionali e corsi in ingegneria aeronautica e spaziale, e aiutare i mercati emergenti.

Per realizzare tutti questi progetti, le università sarà creato un programma estivo in sistemi embedded e un master nel settore dell'aeronavigabilità.

Università in Francia
Grande école
Istruzione a Tolosa
Formazione in aviazione